Mielewicze – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim
 Mielewicze – chutor na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim